Mucura, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Múcura : une île de l'archipel San Bernardo ;

Múcura : l'une des cinq divisions territoriales et statistiques dont l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Múcura : la capitale de la paroisse civile de Múcura dans la municipalité de Francisco de Miranda dans l'État d'Anzoátegui ;
 Múcura : localité de la paroisse civile de Zamora de la municipalité de Zamora, dans l'État d'Aragua.

Autres 
 múcura : terme espagnol utilisé en Amérique hispanique pour désigner une gargoulette, un type de récipient en terre.

Homonymie de toponyme